Przaśnik (młynarz)
 Przaśnik (nagroda)